Călin Petru Marian (n. 27 septembrie 1971, sat Țebea, comuna Baia de Criș, Hunedoara, România) ocupă funcția de prefect al județului Hunedoara.

Călin Petru Marian  este prefectul județului Hunedoara. 

Politician
Administratie
